Гимн Арме́нии — композиция «Наша Родина» (, «Mer Hayrenik», дословно — «Наше Отечество»). 

Утверждён 1 июля 1991 года решением Верховного Совета Республики Армения. Фактически используются первая и четвёртая строфы гимна. Также в несколько ином варианте был гимном Республики Армении 1918—1920 годов (первой республики). За основу взято стихотворение Микаэла Налбандяна «Песня итальянской девушки» (1859), автор музыки — Барсег Каначян.

Примечания

Ссылки 
 Закон о гимне Республики Армения
 Государственные символы Республики Армения
 Текст «Песни итальянской девушки» М.Налбандяна
 Перевод «Песни итальянской девушки» на русский язык В.Звягинцевой

См. также 
 Гимн Армянской ССР

Государственные символы Армении
Армения